Pierwszy rząd Kai Kallas
 Drugi rząd Kai Kallas